Ume puede referirse a:

 Prunus mume, especie asiática del género Prunus de la familia de las rosas, conocida como Ume,  albaricoque japonés, o ciruela china;

Nombre japonés «Ume» 
 Ume Aoki, mangaka;
 Ume, mangaka e ilustradora, reconocida por su obra Hidamari Sketch, utiliza el seudónimo Apply Fujimiya;
 Ume Matsuzaka, personaje del anime Crayon Shin-chan;
 Río Ume, un río europeo que discurre por el norte de Suecia y desemboca en el golfo de Botnia;
 Umeka Shouji, seiyuu japonesa.

Acrónimo 
UME puede significar:

 Unidad Militar de Emergencias;
 Unión económica y monetaria;
 Unión Militar Española.

Otros usos 
Umeboshi, plato tradicional japonés;
Umeå, capital de la provincia de Västerbotten, Suecia; o
 Umeå IK, lub de fútbol femenino de Umeå.

Acrónimos
Ume